Ancón hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Ancón, accidente geográfico costero;

Lugares
 Ancón, paraje rural de Buenos Aires, Argentina;
 Ancón, municipio de Cuba;
 Ancón de Sardinas, bahía del océano Pacífico entre Colombia y Ecuador.
 Distrito de Ancón, distrito de la provincia de Lima, Perú;

En Ecuador
 Ancón, población; 
 Ancón, primer pozo petrolero del país;

En Panamá
 Ancón, corregimiento;
 Cerro Ancón, montaña del centro de Panamá;

En Venezuela
 Ancón de Iturre, localidad del municipio Miranda, Estado Zulia;

Organizaciones 
 Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) en Panamá;

Además
 Ancón, primer barco en cruzar el Canal de Panamá;
 Tratado de Ancón, firmado entre Chile y Perú.